Chaplin steht für:

 Chaplin (Connecticut), Ort im Windham County, Vereinigte Staaten
 Chaplin (Saskatchewan), Dorf in Saskatchewan, Kanada
 Chaplin (Film), Film von Richard Attenborough (1992)
 Chaplin (Band), deutsche Musikgruppe
 Chaplin Head, Landspitze auf Südgeorgien
 Chaplin Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 (3623) Chaplin, Asteroid

Chaplin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Chaplin (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Ben Chaplin (* 1970), britischer Schauspieler
 Blondie Chaplin (* 1951), südafrikanischer Gitarrist und Sänger
 Carmen Chaplin (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin, Enkelin von Charles Chaplin

 Christopher Chaplin (* 1962), schweizerisch-britischer Schauspieler und Komponist, Sohn von Charles Chaplin
 Eugene Chaplin (* 1953), Schweizer Tontechniker und Dokumentarfilmer, Sohn von Charles Chaplin
 Geraldine Chaplin (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin, Tochter von Charles Chaplin
 Hannah Chaplin (1865–1928), britische Tänzerin und Sängerin, Mutter von Charles Chaplin
 Henry Chaplin, 1. Viscount Chaplin (1840–1923), britischer Politiker (Conservative Party)
 Josephine Chaplin (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin, Tochter von Charles Chaplin
 Kiera Chaplin (* 1982), britisches Fotomodell und Schauspielerin, Enkelin von Charles Chaplin
 Michael Chaplin (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler, Sohn von Charles Chaplin

 Oscar Chaplin (1980–2022), US-amerikanischer Gewichtheber
 Ralph Chaplin (1887–1961), US-amerikanischer Schriftsteller, Künstler, Musiker und Arbeitsaktivist
 Saul Chaplin (1912–1997), US-amerikanischer Komponist und Liedtexter

 Tom Chaplin (* 1979), britischer Sänger, Musiker und Komponist
 Victoria Chaplin (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin und Zirkuskünstlerin, Tochter von Charles Chaplin
 William J. Chaplin, britischer Astronom
Chaplin steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Chaplin Historic District, in Chaplin, Connecticut, ID-Nr. 78002856
 Chaplin-Clarke House, in Rowley, Massachusetts, ID-Nr. 79000343

Siehe auch:
 Wsewolod Anatoljewitsch Tschaplin (1968–2020), russischer Geistlicher
 Caplin